Наёмница — женщина-наёмник.
 «Наёмница» — фильм Германии 2004 года (реж. Тильман Ценс).
 «Наёмница» — фильм США 2014 года, известный также в российском прокате как «Убийца» (реж. Дени Вильнёв).
 «Наёмницы» — фильм США 2014 года (реж. Кристофер Дуглас-Олен Рэй).